Better.Planet.Online is een online Activisme platform voor activisten en niet-activisten in België en Europa.

Better.Planet.Online deelt vooral berichten rond Klimaat en mensenrechten wereldwijd.